Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 91 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 11
 Поражений: 12
 Процент побед: 47.83
 Очков набрано: 100
 Очков пропущено: 106

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 111

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 118

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 129

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 20
 Поражений: 8
 Процент побед: 71.43
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 107

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 154

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 7
 Очков пропущено: 17

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 2004